The Wild West — компіляція, презентована американським репером Celly Cel, видана лейблом Real Talk Entertainment 19 вересня 2006 р. Виконавчий продюсер: Celly Cel. Реліз містить пісні різних виконавців із Західного узбережжя.

Список пісень 

 «The Wild Wild West» (Celly Cel) — 4:02
 «That'z Gangsta» (MC Eiht) — 4:03
 «Just to Get Cha» (Keak da Sneak) — 3:50
 «Get Racks» (The Gameта Sean T) — 3:52
 «Give It Up» (Too Short) — 3:42
 «Millions 2 Trillions» (Bad Azz) — 3:44
 «Pop My Whip» (Dat Nigga Daz та H-Hustler) — 3:47
 «The Way U Luv Me» (Suga Free) — 3:49
 «Neva Change» (Hillside Stranglaz) — 3:19
 «No Problems» (E-40 та Kaveo) — 3:15
 «Do It Big» (Money Grip та Lil' Percy) — 3:50
 «V.I.P.» (D.C.) — 4:06

Посилання 

 
Альбоми Celly Cel
Англомовні музичні альбоми